A Equipe Estadunidense da Copa Davis representa os Estados Unidos na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela United States Tennis Association.

Atualmente os Estados Unidos disputa o Grupo Mundial.  Foi campeã por 32 vezes do torneio (1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995 e 2007).

Time atual

 John Isner 
 Bob Bryan 
 Mike Bryan 
 Sam Querrey

História

A equipe estadunidense disputou e venceu a primeira Copa Davis realizada em 1900.

Os Estados Unidos são os maiores campeões da Copa Davis, com 32 conquistas, sendo a última no ano de 2007.

Ver também

 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações Externas

  DavisCup.com (equipe estadunidense)

Estados Unidos
Copa Davis